D'Hannetaire – attore francese del XVIII secolo
 Eugénie D'Hannetaire – attrice francese figlia di D'Hannetaire
 Angélique D'Hannetaire – attrice francese figlia di D'Hannetaire